Sint-Filippus- en Jacobuskerk (Altötting), Duitsland
 Sint-Filippus- en Jacobuskerk (Koewacht, Nederland), Nederland
 Sint-Filippus- en Jacobuskerk (Koewacht, België), België
 Filippus en Jacobuskerk (Vilnius), Litouwen